«Thomas Baker» (o «Tom Baker») - conjunto del nombre propio Thomas y el apellido Baker - puede referirse a:

Personajes 
 Thomas Baker (1897-1918), aviador australiano;
 Tom Baker (1934-), actor inglés - 4º Doctor Who;
 Tom Baker (n/d), personaje de ficción de "Capitán Tsubasa", serie de anime.
 Tom Baker (n/d), personaje de ficción de "24", serie de televisión.
 Thomas Baker (Royal Navy officer) Comandante del HMS Challenger

Véase también 
 Thomas, .
 Baker, .